Em Major League Soccer, várias equipes anualmente competem torneios secundários, que são as "copas da rivalidade" (tradução literal) que são geralmente contestada por apenas duas equipes, com a única exceção sendo o Cascadia Cup, que é disputado por três equipes. Cada taça ou troféu é concedido para a equipe que conquistar mais vitórias na temporada. São considerados clássicos, apesar de serem em formato de Copa

Resumo das Copas de Rivalidade

Clássicos Atuais 

* Cascadia Cup é anterior a MLS, sendo também disputado na USL.** Hell Is Real Derby é anterior a MLS.

Clássicos Antigos

Clássicos

Referências 

Prémios de futebol dos Estados Unidos